O São Paulo Challenger de Tênis 2013 foi um torneio de tênis profissional disputado em quadras de saibro ao ar livre. Foi a primeira edição do torneio que fazia parte do ATP Challenger Tour 2013 e do Circuito Feminino ITF 2013, oferecendo $ 50.000 em premiação  para o evento masculino e $ 10.000 para o evento feminino. Ocorreu em São Paulo, Brasil, de 29 de julho a 4 de agosto de 2013.

Jogadores masculinos

Sementes 

 1 Classificações em 22 de julho de 2013

Outros participantes 
Os seguintes jogadores receberam convite no sorteio principal de simples:

  Marcelo Demoliner
  Tiago Fernandes
  Fernando Romboli
  Carlos Eduardo Severino

O seguinte jogador recebeu entrada com uma classificação protegida:

  Eduardo Schwank

Os seguintes jogadores receberam inscrições como suplentes:

  Gonzalo Lama
  Tiago Lopes

Os seguintes jogadores receberam entrada do sorteio de qualificação:

  Christian Garín
  Christian Lindell
  Alexandre Schnitman
  Bruno Semenzato

O seguinte jogador foi inscrito no sorteio principal de simples como lucky loser

  Marcelo Tebet Filho

Jogadoras femininas

Jogadoras 

 1 Classificações em 22 de julho de 2013

Outras participantes 
As seguintes jogadores receberam convites no sorteio principal de simples:

  Suellen Abel
  Maria Vitória Beirão
  Leticia Nayara Moura Monteiro
  Maria Silva

Os seguintes jogadores receberam entrada do sorteio de qualificação:

  Marcela Alves Pereira Valle
  Carla Bruzzesi Avella
  Juliana Rocha Cardoso
  Gabriela Ferreira Sanabria
  Leticia Garcia Vidal
  Barbara Gueno
  Barbara Oliveira
  Luisa Stefani

O seguinte jogador foi inscrito no sorteio principal de simples como um LL:

  Marcela Guimarães Bueno

Campeões

Masculino - SIMPLES 
  Alejandro González def.  Eduardo Schwank 6–2, 6–3

Feminino SIMPLES 
  Bianca Botto def.  Gabriela Cé 7–6(7–2), 5–7, 6–2

Duplas masculino 
  Fernando Romboli /  Eduardo Schwank def.  Marcelo Arévalo /  Nicolás Barrientos 6–7(6–8), 6–4, [10–8]

Duplas Feminino 
  Laura Pigossi /  Carolina Zeballos def.  Nathália Rossi /  Luisa Stefani 6–3, 6–4

Ligações externas 

 Pesquisa ITF
 Site oficial da ATP

ATP Challenger Tour de 2013